Парланд — фамилия. Известные носители:
 Парланд, Альфред Александрович (1842—1919) — русский архитектор, автор петербургского собора Воскресения Христова «на крови».
 Парланд, Генри (1908—1930) — финский поэт и прозаик, писал на шведском языке.